Das ATP-Turnier von Ho-Chi-Minh-Stadt (offiziell Vietnam Open) war ein Herrentennisturnier der ATP Tour 2005. Das Hallenturnier wurde im Phú Thọ Indoor Stadium in Ho-Chi-Minh-Stadt auf Teppichboden ausgetragen und gehörte zur International Series. Es war das Nachfolgeturnier von Shanghai und wurde nach einer Ausgabe durch das Turnier in Mumbai abgelöst.

Den Einzeltitel holte sich der Schwede Jonas Björkman, den Doppelwettbewerb gewannen die Deutschen Lars Burgsmüller und Philipp Kohlschreiber.

Ergebnisse

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Profil auf der ATP-Homepage (englisch)

Ho-Chi-Minh-Stadt
 
Erstveranstaltung 2005
Letzte Veranstaltung 2005